Kristallisation steht für:
 Kristallisation beschreibt allgemein die Kristallbildung (meist bei anorganischen Festkörpern)
 Kristallisation (Polymer) beschreibt als Teil der Polymerphysik die Ordnung von Molekülen in Polymeren
 Kristallisation (Psychologie), Begriff aus der Psychoanalyse

Siehe auch: